

Persone 
 Gülcan Kamps – presentatrice televisiva tedesca di origine turca
 Joeri de Kamps – calciatore olandese, centrocampista
 Uwe Kamps – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, portiere
 Wart Kamps – cabarettista olandese